«Учитель» — советский художественный фильм, поставленный Сергеем Герасимовым по собственному сценарию в 1939 году. С этой картины начинается период «авторской режиссуры» в кинобиографии Сергея Аполлинариевича.

Премьера состоялась 10 декабря 1939 года.

Лента дважды — в 1963 и 1981 годах — реставрировалась на киностудии имени Горького.

В 1941 году за работу над фильмом «Учитель» режиссёр Сергей Герасимов и исполнительница главной женской роли Тамара Макарова были удостоены Сталинской премии II степени.

Содержание 
Молодой специалист Степан Иванович Лаутин (Борис Чирков) после завершения учёбы в Москве возвращается в родное село с намерением построить в нём новую школу. Это известие воодушевляет всех, кроме Лаутина-старшего, являющегося председателем колхоза. Отец (Павел Волков) убеждён, что сын не сумел достойно зарекомендовать себя в столице, потому вернулся домой «не солоно хлебавши».

Сюжетная линия, связанная с конфликтом поколений, развивается параллельно с лирической темой фильма. Приезд учителя вызывает смятение в душе молодой соседки Аграфены Шумилиной (Тамара Макарова). Зная о том, что Степан постоянно отправляет кому-то письма, она предполагает, что в большом городе у него есть сердечная подруга. Чтобы соответствовать уровню Лаутина, Груня уезжает учиться.

Информация о фильме 
Доктор искусствоведения Семён Фрейлих в книге «Беседы о советском кино» писал, что при пересмотре фильмов «Учитель» и «Молодая гвардия» он заметил интонационное сходство между героинями Тамары Макаровой и Нонны Мордюковой. Киновед объяснил это тем, что Сергей Аполлинариевич, работая с актёрами, разбирал роли настолько конкретно, что «герасимовская пластика неизбежно прорастает в экранном образе».

По словам самого режиссёра, в фильме «Учитель» он пытался воспроизвести атмосферу уральской деревни, знакомой ему с детства. Поэтому Сергей Герасимов сохранил в картине уральский акцент, одежду, убранство и «обязательные сундуки с накидкой».

Роли исполняли

Съёмочная группа 
 Сергей Герасимов — режиссёр
 Сергей Герасимов — автор сценария
 Владимир Яковлев — оператор
 Венедикт Пушков — композитор
 Евгений Нестеров — звукооператор
 А. Завьялов — второй оператор
 Э. Галь, Г. Саркисов — ассистенты режиссёра
 Василий Семёнов — художник
 Е. Радионова — монтаж
 М. Фрейдин — директор картины
 Е. Кирпичев — Ассистент оператора
 П. Горохов — Ассистент художника

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма «Учитель» на IMDb
 

Фильмы СССР 1939 года
Фильмы Сергея Герасимова
Фильмы студии «Ленфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Комедийно-драматические фильмы СССР
Фильмы на русском языке